Blokování, zablokování či blokace je zastavení činnosti či umístění bloku či překážky. Dále může být:

technika
 blokace (mechanika) – úmyslná mechanická zábrana, západka
 zablokování kol automobilu  – nebezpečný jev, a protiopatření pomocí ABS a pod.
 blokace koncovým spínačem  – zamezení činnosti elektromechanického zařízení při vyjetí z bezpečné pracovní oblasti
 semafor (synchronizace) – zábrana proti současnému provádění stejného programového kódu 

doprava
 blokování průjezdu

politika
 zablokovaná sněmovna – bránění v činnosti pomocí obstrukce 
 blokování zákona – cílené lobování proti konkrétním snahám vlády, také nátlaková vyjednávací taktika

sport
 blokování (sport) – čisté zmaření pokusů soupeře

lékařství
 zpomalení nebo zastavení nervových vzruchů, následně zástava, například neurotoxinem
 zablokovaný tep – nutnost řízení srdečního tepu zvnějšku, blokace srdečního vzruchu způsobujícího srdeční stah
 zablokovaný dech – zástava dechu, třeba i z šoku nárazem, vyražený dech
 blokování průtoku
 zablokovaný sklivec – omezení cirkulace sklivce, v oftalmologii
 zablokovaný průtok krve – embolie, aneurisma
 zablokovaný žlučovod – typicky žlučovými kameny
 zablokovaná krční páteř – blok krční páteře neboli vertebrogenní algický syndrom, lidově ústřel
 křeč – mimovolný stah ve svalech, bránící v pohybu

finance
 blokace částky – předběžně, na začátku elektronické transakce, ještě před konečným clearingem
 blokace platební karty – zabrání dalším elektronickým útratám a výběrům peněz platební kartou, offline platby budou znevalidněny dodatečně, uživatel je již chráněn.

internet
 Zablokování Wikipedie v Turecku

Související články 
 blok  – rozcestník
 blokáda
 Wikipedie:Blokování  – pravidlo Wikipedie